Lange Linschoten (water), een rivier tussen Oudewater en Linschoten
Lange Linschoten (buurtschap), een buurschap in de gemeente Oudewater